A Haggenmacher-családhoz köthető épületek:

 Haggenmacher-házsor, Andrássy út, Budapest (Andrássy út 32., 34., 36., 38., 40., 44.)
 Haggenmacher-palota, Budapest, Andrássy út 52.
 Haggenmacher-nagyvilla, Nagytétény, Budapest, Villa utca 12.
 Haggenmacher-villa, Zugliget, Budapest, Szilassy út 3. (Istenszeme fogadó)
 Haggenmacher-villa, Gellért-hegy, Budapest, Bérc utca 16. (Haggenmacher Ottó villája , 1937–39, terv: Fonó Ernő)
 Haggenmacher-villa, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 163. (Szenes–Pekár-villa)
 Haggenmacher-bérház, Lipótváros, Budapest, Szent István körút 13. (1898, terv: Gaál Bertalan)
 Haggenmacher-ház, Városmajor, Budapest (Csaba utca 18/a, modern családi villa, 1945 után - több lakó részére - lakásokká osztották meg, modern, kubusos tömegalakításos, travertin-burkolatos épület, eredetileg a Haggenmacher-család otthonaként szolgált)
 Haggenmacher-vadászház, Pusztavám